Пло́мінь — синонім слова полум'я.
 «Пломінь» — київський літературний клуб.